Купянка — село в Богучарском районе Воронежской области.

Входит в состав Поповского сельского поселения.

География 
Расположено в пяти километрах к юго-востоку от центра сельсовета села Поповка, на левом берегу реки Богучарка.

Улицы 
 ул. Гагарина,
 ул. Ленина,
 ул. Мичурина,
 ул. Набережная,
 ул. Николаева,
 ул. Новая,
 ул. Октябрьская,
 ул. Степная.

Население

История 
Хутор Рогазиевка основан черкасами в 1846 году.

Примечания

Ссылки 
 Купянка (село)

Населённые пункты Богучарского района